Алекса́ндр Во́лков:
 Волков, Александр Абрамович (1788—1845) — поэт, переводчик.
 
 Волков, Александр Анатольевич (род. 1964) — советский и украинский баскетболист.
 Волков, Александр Андреевич (1736—1788) — герольдмейстер, драматург.
 Волков, Александр Ануфриевич (1804 — не ранее 1845) — русский прозаик, драматург и переводчик.
 Волков, Александр Викторович (род. 1961) — российский писатель, журналист и переводчик.
 
 Волков, Александр Гаврилович (1770—1833) — русский переводчик драматических произведений.
 Волков, Александр Геннадьевич (род. 1975) — актёр.
 Волков, Александр Евгеньевич (род. 1988) — боец смешанного стиля.
 
 Волков, Александр Лукич (1928—2020) — советский, карельский писатель, переводчик и поэт.
 Волков, Александр Мелентьевич (1891—1977) — советский писатель, драматург и переводчик.
 Волков, Александр Митрофанович (1910—1988) — советский спортивный функционер, преподаватель, тренер по боксу.
 
 
 Волков, Александр Никитович (1929—2005) — маршал авиации.
 Волков, Александр Павлинович (1873—1919) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 
 
 
 Волков, Александр Юрьевич (род. 1963) — режиссёр и продюсер.
 Волков, Александр (род. 1994) — эстонский футболист. Примечания